Gonsé peut désigner :
Gonsé, la commune rurale située dans le département de Béré au Burkina Faso
Gonsé, la localité située dans le département de Saaba au Burkina Faso
Gonsé, la commune rurale située dans le département de Zabré au Burkina Faso
Gonsé, la commune rurale située dans le département de Ziniaré au Burkina Faso

Homonymie de localités